Lale steht für:

 Lale (Name), ein Vor- und Nachname
 Lale (Bulgarien), ein Distrikt in Bulgarien
 Lale (North Region), ein Ort in der North Region, Kamerun
 Lale (West Region), ein Ort in der West Region, Kamerun
 Lale (Kongo), ein Ort in der Demokratischen Republik Kongo
 Lale (Foho-Ai-Lico), ein osttimoresisches Dorf im Suco Foho-Ai-Lico, Gemeinde Ainaro